El término X-Bow puede hacer referencia a:

 el automóvil deportivo de la marca austriaca KTM denominado KTM X-Bow; o
 un diseño/modelo de proa invertida en barcos patentado por el Grupo Ulstein denominado Proa X-Bow.